Diese Liste enthält alle offiziellen, von der FIFA anerkannten, Spiele der arubaischen Fußballnationalmannschaft der Männer.

Legende 
 grüne Hintergrundfarbe = Sieg der arubaischen Mannschaft
 gelbe Hintergrundfarbe = Unentschieden
 rote Hintergrundfarbe = Niederlage der arubaischen Mannschaft

Inoffizielle Länderspiele (1924 bis 1955, 1957 bis 1989)

1955 bis 1959

1990 bis 1999

2000 bis 2009

2010 bis 2019

Seit 2020

Länderspielbilanzen 
Die arubaische Herren-A-Nationalmannschaft trat bis heute gegen 23 verschiedene Nationalmannschaften an. Es wurden nur offizielle Spielen in die Tabelle mit einberechnet.

Weblinks 
 Ergebnisliste der FIFA (Zeitraum einstellbar)
 Ergebnisliste offizieller und inoffizieller Länderspielergebnisse der RSSSF (Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation) (englisch)

arubaische Fußballnationalmannschaft
!